3-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд прошёл в финских городах Лахти, Хейнола и Хельсинки с 12 по 22 апреля 2001 года. Победителем чемпионата в первый раз стала сборная России.

Арены

Предварительный раунд

Группа А

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Группа В

Утешительный раунд 
 На этом этапе учитывались результаты матчей, сыгранных командами в предварительном раунде: Норвегия — Швеция и Словакия — Украина

Результаты

Плей-Офф

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Рейтинг и статистика

Положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Ссылки 
 
 
 

Апрель 2001 года
Спорт в Финляндии в 2001 году
2001
Ю
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Лахти
Хейнола
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Международные спортивные соревнования в Хейноле
Чемпионаты мира в Финляндии